

Anni 
72 – anno del I secolo d.C.
72 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
72 Feronia – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
72 – numero atomico dell'Afnio (Hf).

Matematica 
72 – numero naturale